Fray Pablo puede referirse a:

 Fray Pablo de León, dominico, participó en la revuelta de las Comunidades de Castilla (finales del siglo XV y comienzos del XVI).
 Fray Pablo de Coímbra, franciscano, participó en la conquista española del Perú (siglo XVI).
 Fray Pablo de Fregenal, fraile capuchino y misionero en Guinea (siglo XVII).
 Fray Pablo Nasarre, franciscano, organista barroco (finales del siglo XVII y comienzos del XVIII).